Chris Tomlin – cantante statunitense
Lee Tomlin – calciatore britannico
Lily Tomlin – attrice e comica statunitense
Mike Tomlin – allenatore di football americano ed ex giocatore di football americano statunitense
John Read le Brockton Tomlin – malacologo britannico